BMI — многозначная аббревиатура, которая может означать:
 BMI () — министерство внутренних дел ФРГ.
 BMI () — упразднённая британская авиакомпания.
 BMI () — индекс массы тела.
 BMI () — американская организация защиты авторских прав.